

Personnalités 

 Thomas Ancora, né Quagliara le , est un comédien belge.

Lieux 

 Vila Praia de Âncora  est une paroisse civile portugaise de la municipalité de Caminha

Arts 

 Ancora est un album de Claude Barzotti sorti en 2003.